Пята́ (от праслав. *pęta — толстая часть):
 пята, пятка — задняя часть стопы человека и некоторых животных
 пята клинка — незаточенный участок у рукояти
 пята в архитектуре — опорная часть свода или арки
 пята в технике — то же, что цапфа

 «Пята» (или Нижний парк) — парк в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга.

См. также 
 Ахиллесова пята